Desa Kajeksan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kajeksan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,39, long 109,83), 
 Desa Kajeksan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,80, long 110,84), 
 Desa Kajeksan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar